300 км (300-ий кіломе́тр; Трьохсотий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

300 км — пасажирська залізнична платформа Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

300 км — зупинний пункт Смоленського відділення Московської залізниці
300 км — зупинний пункт Мічуринського відділення Південно-Східної залізниці
300 км — зупинний пункт Челябинського відділення Південно-Уральської залізниці
300 км — зупинний пункт Ярославського відділення Північної залізниці

Див. також 
 300 (значення)
 300
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (3)
 Список залізничних станцій і роз'їздів Росії (3)